Il doppio  del Gastein Ladies 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Anabel Medina Garrigues e Lucie Hradecká sono le detentrici del titolo, ma la Medina Garrigues ha deciso di non partecipare a quest'edizione.

La Hradecka ha partecipato in coppia con Eva Birnerová ed è riuscita a vincere nuovamente il torneo sconfiggendo in finale Jarmila Gajdošová e Julia Görges per 4-6, 6-2, [12-10].

Teste di serie

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
  Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (quarti di finale, ritirate)

  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale, ritirate per un infortunio alla spalla destra di Llagostera Vives)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gastein Ladies 2011